Европейское пространство высшего образования (ЕПВО) () — единое европейское образовательное пространство всех стран, участвующих в Болонском процессе, в области высшего образования. Было основано в марте 2010 года во время конференции Будапешт — Вена министров образования Европы.

В качестве основной цели Болонского процесса с момента его создания в 1999 году ЕПВО, является сближение, гармонизация и последовательность систем высшего образования в Европе. Между 1999—2010, все усилия членов Болонского процесса были направлены на создание Европейского пространства высшего образования, что стало реальностью после подписания декларации на конференции Будапешт — Вена в марте 2010 года, одновременно с десятилетним юбилеем Болонского процесса.

История 

Во многих отношениях, Болонский процесс стал революционным в области европейского высшего образования. Его начало можно отнести ещё к середине 1970-х годов, когда Советом министров ЕС была принята Резолюция о первой программе сотрудничества в сфере образования. Затем четыре из министров образования, участвовавших в праздновании 800-летия парижского университета Сорбона в 1998 году сошлись во мнении о том, что сегментация европейского высшего образования в Европе мешает развитию науки и образования. Ими была подписана Сорбоннская декларация (). Решение участвовать в добровольном процессе создания Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) было оформлено через год в Болонье, представителями 29 стран (Болонская декларация, 1999). В настоящее время очевидно, что это было уникальное соглашение, так как сегодня процесс включает в себя 47 стран-участниц из 49 стран, которые ратифицировали Европейскую культурную конвенцию Совета Европы (1954).

Цели Сорбоннской декларации были подтверждены в 1999 году, при подписании Болонской декларации, которая призывала повысить конкурентоспособность европейского пространства высшего образования, подчеркивая необходимость сохранения независимости и самостоятельности всех высших учебных учреждений. Все положения Болонской декларации, были установлены как меры добровольного процесса согласования, а не как жесткие юридические обязательства.

В рамках Болонской декларации, раз в два года проводятся конференций министров, министры выражают свою волю посредством коммюнике.

Конференции министров 
В Пражское коммюнике, от 2001 года, число стран-членов было увеличено до 33, и там же произошло расширение целей, в условиях непрерывного образования, с участием студентов в качестве активных участников повышения привлекательности и конкурентоспособности европейского пространства высшего образования.

Следующая конференция на уровне министров состоялась в Берлине, в 2003 году, Берлинское коммюнике увеличило числа стран, участвующих в Болонском процессе до 40. Основные положения этого коммюнике рассматривают расширение целей, с точки зрения поощрения связей Европейского пространства высшего образования в Европейское научное пространство (), а также меры по содействию обеспечения качественного обучения.

В 2005 году состоялась конференция министров в Бергене. Итоговое коммюнике подчеркнуло важность обеспечения более доступного высшего образования, а также повышения привлекательности Европейского пространства высшего образования в других частях мира.

В Лондонском коммюнике 2007 года, число участвующих стран, была расширена до 46.

В 2009 году конференция состоялась в бельгийском городе Лёвен (Louvain-la-Neuve — Новый Лёвен), основные рабочие вопросы касались планов на следующее десятилетие. Все эти вопросы были описаны в итоговом коммюнике, показывая новое направление Болонского процесса — более глубокое реформирование, которое обеспечит завершение процесса реализации Болонского процесса. Ещё одно изменение, касается внутренних механизмов, связанных с председательством в Болонском Совете. Если раньше Болонский процесс был под председательством страны, председательствующей в , то теперь процесс будет проходить под председательством двух стран: как страны, председательствующей в , так и не входящих в  страны, по очереди в алфавитном порядке.

Следующая конференция министров состоялось всего через год после вышеупомянутого, а точнее, в марте 2010 года. Место проведения Будапешт-Вена, конференция совпала с юбилеем — десятилетие Болонского процесса. В честь юбилея, состоялось официальное объявление о создании европейского пространства высшего образования, что означает, что цель, поставленная в Болонской декларации, была выполнена. Кроме того, начиная с этой конференции, Европейское пространство высшего образования было расширено до 47 стран.

Девятая конференция министров образования Европейского пространства высшего образования и Четвёртый Болонский политический форум прошли в Ереване 14-15 мая 2015 г. В мероприятии принимали участие свыше 100 делегаций из 47-ми стран-участниц Болонского процесса, а также около 20-ти министров образования. На конференции были представлены основные результаты деятельности в области обеспечения качества, использования ECTS-кредитов, систем квалификация, признания предшествующего обучения, которые были заложены в Рабочем плане BFUG на 2012—2015 годы. В ходе Четвёртого Болонского политического форума министры образования стран ЕПВО вступили в глобальный диалог с коллегами из стран, граничащих с ЕПВО, включая Средиземноморский регион.

Состав 
Членами Европейского пространства высшего образования являются все участники Болонского процесса: на 2020 год это 48 стран и Европейская комиссия. При этом от Бельгии в процессе и, соответственно, пространстве участвуют лишь фламандское и французское сообщества. Немецкоязычное сообщество Бельгии предпочло остаться вне процесса интеграции образования, в связи с отсутствием университетов. Также в связи с отсутствием университетов в ЕОПВ не участвуют Монако и Сан-Марино. С апреля 2022 года приостановлено участие России и Белоруссии в Болонском процессе. Из территорий за пределами Европы в ЕПВА участвуют Гвиана, Фолкленды и Новая Каледония.

Цели 
Цель Болонского процесса — расширение доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования, расширение мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счет того, что все академические степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда.
Присоединение России к Болонскому процессу дает новый импульс модернизации высшего профессионального образования, открывает дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям высших учебных заведений — в академических обменах с университетами европейских стран. Поэтому присоединение России к Болонскому процессу, которое состоялось в 2003 году, необходимо рассматривать как инструмент развития высшего профессионального образования.
Создание единого европейского образовательного пространства было основной целью Болонского соглашения, и эта цель была достигнута в 2010 году.

Россия и Болонский процесс
6 июня 2022 года все образовательные организации России покинули Болонский процесс.

См. также 

 Болонский процесс
 Великая Хартия университетов
 ECTS
 Шенгенская зона

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Болонского процесса 
 Описание работы болонской системы образования 

Высшее образование по странам
Европа
Европейские международные организации
Образование в Европейском союзе